Федотова коса ()ː

 Федотова коса — коса на северном побережье Азовского моря (Украина).
 Федотова коса — заказник общегосударственного значения на территории одноименной косы (Запорожская область, Украина) (до 2010 года), часть Приазовского национального парка.